O doktorze Hiszpanie – wiersz Jana Kochanowskiego pochodzący ze zbioru Fraszki. Z przeciwieństwie do wielu innych utworów z tego cyklu ma charakter fabularny. Opowiada o tym, jak dworzanie włamali się do pokoju tytułowego doktora, który poszedł do siebie przed kolacją, żeby go upić. Utwór jest napisany jedenastozgłoskowcem parzyście rymowanym. Składa się z czternastu wersów. Bohaterem jest Piotr Roizjusz, czyli Pedro Ruiz de Moros, hiszpański duchowny i prawnik przebywający w Polsce na dworze króla Zygmunta Augusta.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Fraszki Jana Kochanowskiego
Utwory literackie napisane jedenastozgłoskowcem